Ґео Сайзеску (рум.: Geo Saizescu; 14 листопада 1932, Опрішор — †23 вересня 2013, Бухарест) — румунський кіноактор та кінорежисер. Знявся у 22 кінострічках між 1963 та 2009 роками, відзняв 16 кінострічок між 1953 та 2006 роками.

Фільморафія

Режисер 

 Doi vecini (1958)  
 Un surâs în plină vară (1963)  
 Dragoste la zero grade (1964) 
 La porțile pământului (1965) 
 Balul de sâmbătă seara (1967) 
 Astă seară dansăm în familie (1972)  
 Păcală (1974) 
 Eu, tu, și... Ovidiu (1978) 
 Șantaj (1980)  
 Grăbește-te încet (1981) 
 Lumina palidă a durerii (1981)
 Secretul lui Bachus (1984)
 Sosesc păsările călătoare (1984) 
 Secretul lui Nemesis (1987) 
 Harababura (1990)  
 Călătorie de neuitat (1994) 
 Păcală se întoarce (2006)
 Iubire Elena (2010)

Сценарист 

 Doi vecini (1958)  
 Astă seară dansăm în familie (1972) 
 Păcală (1974) 
 Eu, tu, și... Ovidiu (1978) 
 Șantaj (1980) 
 Harababura (1990) 
 Păcală se întoarce (2006)

Актор 

 S-a furat o bombă (1962)
 Partea ta de vină (1963) 
 Astă seară dansăm în familie (1972)  
 Păcală (1974)
 Eu, tu, și... Ovidiu (1978) 
 Lumina palidă a durerii (1979)
 Șantaj (1980)
 Saltimbancii (1981)
 Grăbește-te încet (1981) 
 Am o idee (1981)
 Buletin de București (1983) 
 Pe malul stîng al Dunării albastre (1983) 
 Fram (Serial TV) (1983)
 Căruța cu mere (1983)
 Secretul lui Bachus (1984) -
 Sosesc păsările călătoare (1984)
 Căsătorie cu repetiție (1985)
 Secretul lui Nemesis (1987)
 Figuranții (1987)
 Harababura (1990) 
 Telefonul (1992)
 A doua cădere a Constantinopolului (1994)
 Milionari de weekend (2004) 
 Păcală se întoarce (2006)

Джерела  
 Geo Saizescu 

Румунські кіноактори
Румунські кінорежисери
Померли в Бухаресті

en:Geo Saizescu